Plaats in Indonesië
 Yosorejo (Metro Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Yosorejo (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Yosorejo (Pekalongan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Yosorejo (Petungkriono), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Yosorejo (Siwalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java